Trachymetopon is een geslacht van uitgestorven coelacanthen uit het Jura van Europa. Fossielen zijn gevonden in de Posidoniaschalie uit het Vroeg-Jura van Duitsland, de Marnes de Dives uit het Midden-Jura van Frankrijk en waarschijnlijk de Kimmeridge-klei uit het Laat-Jura van Engeland. De typesoort Trachymetopon liassicum is benoemd en beschreven door Hennig in 1951 op basis van een bijna volledig exemplaar gevonden in het Vroeg-Toarcien van Ohmden in Baden-Württemberg. De geslachtsnaam betekent 'lange metoop'. Een ander exemplaar is bekend van dezelfde vindplaats, en twee oudere exemplaren komen uit het Sinemurien van Holzmaden (GPIT.OS.770, holotype SMNS.15091, SMNS.56372, SMNS.95889). Het holotype van deze soort is honderdzestig centimeter lang. Een gigantisch exemplaar van Trachymetopon, specimen MPV.2012.1.1, werd gevonden in de Falaises des Vaches Noires uit het Midden-Jura (Laat-Callovien) van Normandië. Dit exemplaar, samengesteld uit een drieënvijftig centimeter lang palatoquadratum, behoort tot een individu van vier meter lang. Een basisfenoïde gevonden in een museum in Zwitserland dat waarschijnlijk afkomstig is van dezelfde locatie, specimen MHNG GEPI 5778, behoorde waarschijnlijk toe aan een individu van ongeveer vijf meter lang, waardoor Trachymetopon naast Mawsonia de grootste van alle coelacanthen is. Een in 2015 gepubliceerde studie onthulde dat deze coelacanth tot de Mawsoniidae behoort. Trachymetopon is een van de weinige bekende mawsoniiden die uitsluitend marien is geweest (met een onbepaalde vorm uit het Trias van Frankrijk), terwijl de meeste andere leden van de groep in zoet en brak water hebben geleefd.

Een tweede soort is Trachymetopon substriolatum gebaseerd op holotype SMC J27415, waarvoor echter ook het aparte geslacht Macropoma beschikbaar is.

Fylogenie 
Een fylogenetische analyse van de mawsoniiden, gepubliceerd in 2020, vond een polytomie die Trachymetopon en de Krijt-geslachten Lualabaea, Axelrodichthys en Mawsonia groepeerde. Het geslacht Lualabaea zou verwant kunnen zijn aan Axelrodichthys.

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes